Nordwall steht für:

 Lars Nordwall (1928–2004), schwedischer Radrennfahrer
 Verteidigungsstellung Nordwall, deutsche Verteidigungsstellung im Zweiten Weltkrieg